Barleber See ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Barleber See I, See bei Magdeburg
 Barleber See II, See bei Magdeburg
 Barleber See (Stadtteil), Stadtteil von Magdeburg